Francisco Domínguez puede referirse a:

 Francisco Domínguez Brito (1969-), abogado y político dominicano;
 Francisco Domínguez Servien (1966-), político mexicano;
 Francisco J. Domínguez Solar (1890-1988), ingeniero chileno;
 Francisco Atanasio Domínguez (s. XVIII), religioso mexicano - explorador del suroeste de Estados Unidos;
 Francisco Domínguez (capitán) (s. XIX), militar mexicano que combatió en la Guerra de Castas en la toma de Chemax.